Кабала, имеет несколько значений:
 Кабала — тяжёлая форма личной зависимости, обычно связанная с займом; а также юридические акты, оформлявшие долговые обязательства.
 Полная, крайне тяжёлая зависимость угнетённого человека, подневольное положение.
 Кабалистика — простонародное произношение термина Каббала
 Кабала (Кабалака, Кабалак, Хабала, Кабала-Хазар) — древний город и столица Албании Кавказской (до VI в.). Развалины возле села Чухур-Габала в Азербайджане.
 Кабала — город в Сьерра-Леоне.
 Кабала — берестяная грамота у народов коми.
 Кабала — деревня в волости Рапла уезда Рапламаа, Эстония.
 Кабала — деревня в волости Тюри уезда Ярвамаа, Эстония.

Слово Кабала может быть также вариантом следующих слов:
 Каббала — религиозно-мистическое течение в талмудическом иудаизме.
 Габала () — город в Азербайджане; до 1991 назывался Куткашен. В 15 км к северо-востоку от древней Кабалы.